The Courtship of Miles Standish, titolo di un lavoro poetico di Henry Wadsworth Longfellow pubblicato in The Courtship of Miles Standish and Other Poems nel 1858, può riferirsi a:

Cinema 
 The Courtship of Miles Standish – film del 1910 diretto da Otis Turner
 The Courtship of Miles Standish o The Courtship of Myles Standish – film del 1923 diretto da Frederick Sullivan

Letteratura
 The Courtship of Miles Standish – poema

Televisione 
 The Courtship of Miles Standish – film per la televisione del 1953